HMCS Skeena je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Skeena (D59)
 HMCS Skeena (DDH 207)

Skeena